Indsche Wojwoda ist der Name folgender Personen:

* Indsche Wojwoda (Rebell) (1755–1821), bulgarischer Rebell 

Indsche Wojwoda ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Indsche Wojwoda (Dorf), Dorf in Bulgarien
 Stausee Indsche Wojwoda, Stausee in Bulgarien